Птицын — русская фамилия; имеет женскую форму Птицына.

Известные носители

А 
 Птицын, Александр Иванович (1897—1959) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Птицын, Анатолий Александрович (1955—2016) — украинский детский писатель, член Национального союза писателей Украины.
 Птицын, Андрей Николаевич (1899—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, красноармеец.

Б 
 Птицын, Борис Владимирович (1903—1965) — советский химик-органик, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР.

В

Л 
 Птицын, Леонид Васильевич (1903—дата смерти неизв.) — специалист в области разработки ядерных боеприпасов.
 Птицын, Леонид Васильевич (1929—2017) — советский и российский художник.
 Птицын, Михаил Юрьевич (род. 1963) — российский военный юрист, полковник юстиции (2001).
 Птицын, Олег Кронидович (1947—2000) — русский художник-портретист, пейзажист, живописец, рисовальщик и художник по дереву.
 Птицын, Роман Викторович (род. 1975) — российский государственный деятель, депутат ГД РФ 8 созыва.

 Птицына, Анастасия Евстафьевна (1915—1994) — телятница совхоза «Демский» Бижбулякского района БАССР, Герой Социалистического Труда (1966).
 Птицына, Надежда Владимировна (род. 1930) — российский учёный, специалист в области зарядостроения, лауреат Государственной премии CCCР.

Прочее 
 «Алёша Птицын вырабатывает характер» — советский полнометражный чёрно-белый комедийный художественный фильм.